

Мраково — село, Гафурійський район, Башкортостан
 Мраково — село, Кугарчинський район, Башкортостан